

Лезенн —  муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Лезен — громада в кантоні Во